Pieve di Sant'Agata nel comune di Scarperia e San Piero
 Pieve di Sant'Agata in Arfoli nel comune di Reggello